Монгуш — тувинская фамилия. Самый многочисленный род, распространённый в Республике Тыва. Происходит от названия тувинского рода.

Известные носители:
 Монгуш, Айдын Сергеевич (род. 1994) — российский спортсмен, специализируюшийся на таких видах борьбы как сумо, хуреш, хапсагай и вольная борьба.
 Монгуш, Альберт Олегович (род. 1989) — самбист, призёр чемпионатов России, чемпион и призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса.
 Монгуш, Андрей Алдын-оолович (род. 1976) — заслуженный артист Республики Тыва, народный хоомейжи Республики Тыва.
 Монгуш, Борис Чолдак-Хунаевич (род. 1959) — народный хоомейжи Республики Тыва.
 Монгуш, Василий Бора-Хооевич (1935—2016) — советский писатель-сатирик, переводчик.
 Монгуш, Донгак Севекович (1946—2019) — советский и российский артист балета и хореограф, артист ансамбля народного танца Тувы «Саяны», заслуженный артист Российской Федерации (1994).
 Монгуш, Доржу Баянович (1939—1992) — поэт, писатель, переводчик.
 Монгуш, Доруг-оол Алдын-оолович (род. 1928) — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора языка ТИГИ, Заслуженный деятель науки Тувинской АССР.
 Монгуш, Кара-кыс Шугдур-ооловна (род. 1942) — ветеран музейного дела Тувы, заслуженный работник культуры Республики Тыва.
 Монгуш, Кожелдей Борбак-оолович (1943—1998) — тувинский писатель и поэт.
 Монгуш, Мадон Балдыжыкович (1938—2014) — поэт, прозаик, переводчик, заслуженный работник Республики Тыва.
 Монгуш, Николай Кечилович (1943—2014) — народный хоомейжи Республики Тыва.
 Монгуш, Сергей Саин-Белекович (1952—2013) — министр Внутренних дел Республики Тыва (1994—2003), депутат Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва.
 Монгуш, Сундукай Шээлеевич (1930—1996) — народный хоомейжи Республики Тыва.
 Монгуш, Чечен-оол Алексеевич (1972—2013) — российский борец вольного стиля.